( au pluriel) est un mot anglais signifiant « hier ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

  (1959), film hongrois de Márton Keleti ;
  (1968), documentaire américain de  ;
 Yesterday, titre original de Gabrielle (1981), film romantique canadien de Larry Kent ;
 Yesterday (1985), film polonais de  ;
 Yesterday, titre international de Yeseuteodei (2002), film de science-fiction sud-coréen de Jeong Yoon-soo ;
  (2004), film dramatique sud-africain de Darrell Roodt.
 Yesterday (2019), film musical britannique de Danny Boyle

Télévision 

 , titre original d'Un cadavre encombrant (2002), épisode de la série américaine New York, section criminelle ;
 , titre original des Amants délaissés (2006), épisode de la série américaine Grey's Anatomy ;
 Yesterday, chaîne de télévision britannique.

Musique

Chansons / Singles 
La chanson la plus célèbre portant ce titre est sans conteste  des  présente sur l'album  (1965).

Parmi les autres, on peut citer :
 , chanson de Jerome Kern et Otto Harbach extraite de la comédie musicale  (1933) ;
 , chanson de Grave Digger présente sur l'album  (1984) ;
 , chanson de  présente sur l'album  (1985) ;
 , chanson de  présente sur l'album  (1991) ;
 , chanson de  présente sur l'album  (1998) ;
 , chanson de Shanice présente sur l'album  (1999) ;
 , chanson d'Ace Troubleshooter présente sur l'album  (2000) ;
 , chanson de  présente sur l'album  (2001) ;
 , chanson de  présente sur l'album  (2003) ;
 , chanson des  présente sur l'album  (2003) ;
 , chanson de Mary Mary présente sur l'album  (2005) ;
 , chanson des  présente sur l'album  (2006) ;
 , chanson de Leona Lewis présente sur l'album  (2007) ;
 , chanson d' présente sur l'album When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (2008) ;
 , chanson de Toni Braxton présente sur l'album  (2010) ;
  (2011), single de  ;
  (2012), single d'Ashley Roberts ;
 , chanson de  présente sur l'album  (2015) ;
  (2015), chanson des .

Voir aussi
 , titre anglais d'Hier encore (1964), chanson de Charles Aznavour ;
 , chanson du groupe Foreigner présente sur l'album Agent Provocateur (1984).

EP / Albums 

  (1958), album de Maurice Chevalier ;
  (1966), onzième EP des Beatles ;
  (1975), album de Yes ;
  (1978), album de Shirley Bassey ;
  (2006), EP de Grave Digger ;
  (2009), album de Keith Jarrett ;
  (2014), album de Pennywise.
 Kkeok eoje (coréen: 꼭 어제; dénommé  en anglais, mini-album du chanteur sud-coréen Kim Junsu, sorti sous son nom de scène XIA, en 2015.

Divers 
 , groupe hongrois de rock progressif.

Autres 
 , jeu vidéo de Pendulo Studios sorti en 2012.